Spinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Ferruccio Spinetti (* 1970), italienischer Jazzmusiker
 Giovanni Spinetti (auch Johannes Spinetus), venezianischer Klavierbauer des frühen 16. Jahrhunderts
 Henry Spinetti (* 1951), britischer Schlagzeuger und Session-Musiker
 Massimo Spinetti (* 1943), italienischer Diplomat
 Victor Spinetti (1929–2012), walisischer Schauspieler